Georges Mouriquand (1880-1966), pédiatre français ;
 Hélène Mouriquand (1918-2018), peintre française.